Râul Șumuleu se poate referi la:

 Șumuleu - afluent al Putnei
 Șumuleu - afluent al Fitodului